Sezon 1996/1997 był 58. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Sezon rozpoczął się we wrześniu 1996, a zakończył 16 sierpnia 1997. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Viktor Paco, który w barwach klubu Flamurtari Vlora strzelił 14 goli.

1. runda

2. runda

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii